Slovo Luknė může mít několik významů:

řeka 
  Luknė (přítok Šventoji) – řeka na západě Litvy, tvořící státní hranici s Lotyšskem, vlévající se do řeky Šventoji
 Luknė (přítok Dubysy) – řeka na západě Litvy, v centrální části Žemaitska, vlévající se do řeky Dubysy